

Приміська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Приміська сільська рада — сільське поселення, Каменський район, Алтайський край

Приміська сільська рада — колишня сільська рада, Нікопольський район, Дніпропетровська область

Див. також 
 Пригородна сільська рада